Mezopotamija je lahko:

 zgodovinska Mezopotamija, antična regija med Evfratom in Tigrisom
 porečje Evfrata in Tigrisa 
 Gornja Mezopotamija (Al Jazira) 
 Spodnja Mezopotamija (mezopotamska močvirja)
 Mezopotamija (rimska provinca) (2.-7. stoletje n. št.)
 Mezopotamija (tema), bizantinska vojaško-civilna upravna enota (10.-11. stoletje) 
 Mandatorna Mezopotamija, geopolitična entiteta v Mezopotamiji (Irak) pod britansko upravo (1920-1921)

Druga krajevna imena 

 Mesopotamia, Argentina, regija na severovzhodu Argentine med rekama Paraná in Urugvaj
 Mesopotamia, Trumbull County, Ohio, mesto v ZDA
 Mesopotam, vas v Albaniji
 Mesopotamia, občina v Grčiji
 Mesopotamia, Oxford, ozemlje med rekama v parkih Oxfordske univerze, Anglija
 Mesopotamia, vas na otočju Sveti Vincent in Grenadini

Drugo 

 mezopotamska vrana, ptica